«В пути́» — советский телевизионный короткометражный художественный фильм, поставленный режиссёром Мери Анджапаридзе на киностудии «Мосфильм» в 1961 году.

Сюжет 
После смерти младшего брата пожилой человек забирает к себе свою осиротевшую племянницу Олю. По дороге домой в поезде с ними в купе едут два попутчика — старушка с котёнком и повар совхоза Варвара Макеева.

На вид прилежный, аккуратный, трудолюбивый и рассудительный, дядя Оли на самом деле оказывается сердитым и бессовестным скрягой, которому племянница нужна лишь как рабочая сила. Он не уважает её интересов, делает колкие замечания попутчикам и, как оказывается, раньше практически не дружил с Олиным отцом.
«Ай, страшный же вы человек», — говорит ему Варвара, когда полностью раскрывается его сущность.

Прощаясь, Варвара предлагает Оле сойти вместе с ней с поезда, но та не решается на решительный шаг и остаётся в вагоне. Дядя подходит к погрустневшей Оле и увещевает её спокойной жизнью, которая ждёт их в её новом доме. Но когда он называет Варвару вертихвосткой, в Оле пробуждаются бунтарские чувства. Она заявляет дяде, что не хочет спокойной жизни, и бежит через весь поезд, высматривая на перроне Варю. Заметив уходящую Варвару, она кричит: «Где искать тебя?» Та в ответ выкрикивает ей адрес, и поезд увозит обрадованную Олю.

В ролях 
 Ольга Красина — Оля
 Эльза Леждей — Варвара Макеева, повар совхоза, попутчица по купе
 Всеволод Санаев — старик, дядя Оли
 Елена Максимова — старушка, попутчица по купе
 Мухамед Союнханов — Мухамед, проводник поезда
 Валентина Ананьина — влюблённая попутчица
 Иван Савкин — попутчик, возлюбленный попутчицы
 Нина Гребешкова — попутчица с мальчиком
 Леонид Гайдай — Толя, муж попутчицы с мальчиком
 Владимир Пицек — попутчик
 Руслан Ахметов — студент-попутчик с гитарой (нет в титрах)
 Юрий Дубровин — студент-попутчик (нет в титрах)
 Игорь Ясулович — студент-попутчик с батонами (нет в титрах)
 Оксана Гайдай — Вася, маленький сын Толи (нет в титрах)

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Фильм «В пути» на YouTube.

Короткометражные телефильмы СССР 1961 года
Короткометражные телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Леонид Гайдай
Фильмы Мери Анджапаридзе